Калчев, Антон
 Калчев, Иван Костадинов — Константинов, Иван (революционер)